Ме́льник (міро́шник, діал. млина́р) — власник млина або той, хто працює в млині; особа, що займається млинарством.

Прізвище 

Ме́льник — прізвище українського походження. Станом на 2013 рік займає 1 місце за поширенням в Україні. На початок 2015 — найпопулярніше прізвище Поділля та Галичини.

Найвідоміші носії прізвища:
 Мельник Андрій Атанасович (1890—1964) — український державний, військовий, та політичний діяч. Голова Проводу Українських Націоналістів, другий голова ОУН. Один з найближчих соратників полковника Євгена Коновальця.
 Мельник Андрій Любомирович ( 1979) — доброволець Української Добровольчої Армії, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Мельник Андрій Ярославович (нар. 1975) — український політик та дипломат, заступник міністра закордонних справ України
 Мельник Іван Олександрович (1994—2017) — український військовик, учасник війни на сході України, солдат.
 Мельник Ірина Олексіївна (після одруження Мерлені Ірина Олексіївна,  1982) — українська олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу з вільної боротьби.
 Мельник Петро Володимирович (1957—2018) — український політик, народний депутат України III, V та VI скликань. 
 Мельник Фаїна Григорівна (1945—2016) — радянська легкоатлетка, Олімпійська чемпіонка з метання диска.
 Мельник Ярослав Йосипович ( 1959) — український і литовський прозаїк, письменник, філософ, критик.

А 
 Мельник Анастасія (після одруження Рурик Анастасія, 1897 — 1970) — українська учителька, перекладачка і громадська діячка у Канаді.
 Мельник Анатолій Васильович ( 1948) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР IX—X скликань.
 Мельник Анатолій Васильович (1955—2020) — український географ, доктор географічних наук, професор.
 Мельник Анатолій Іванович ( 1953) — український науковець і політик, голова Чернігівської обласної ради у 2010—2014 роках.
 Мельник Анатолій Іванович ( 1953) — український художник, генеральний директор Національного художнього музею України у 2000—2012 роках.
 Мельник Анатолій Олексійович ( 1955) — український науковець у галузі електронно-обчислювальної техніки, доктор технічних наук.
 Мельник Андрій Атанасович (1890 — 1964) — український державний, військовий, та політичний діяч. Голова Проводу Українських Націоналістів, другий голова ОУН. Один з найближчих соратників полковника Євгена Коновальця.
 Мельник Андрій Вікторович ( ?) — полковник Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Андрій Дмитрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мельник Андрій Іванович (1979—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельник Андрій Михайлович (1888—1967) — український священник, письменник, громадсько-освітній діяч.
 Мельник Андрій Ярославович ( 1975) — український дипломат, посол України в Німеччині.
 Антін Мельник — український громадсько-політичний діяч, політичний аналітик, юрист. Президент Світового Конгресу Українців (1971—1973)
 Король-Мельник Антоніна Юліанівна (1922—1946) — лікар, учасниця ОУН.

Б 
 Мельник Богдан Борисович ( 1984) — майор Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Богдан Олегович ( 1997) — український футболіст, півзахисник.
 Мельник Богдан Осипович (1914 — 2011) — український культурно-громадський діяч, перекладач англійською мовою.
 Мельник Борис Петрович ( 1945) — радянський стрілець, срібний призер Олімпійських ігор.
 Мельник Борис Павлович (1941—?) — український політик, народний депутат України I скликання.
 Мельник Брюс ( 1949) — американський астронавт.

В 
 Мельник Вадим Васильович ( 1980) — український футболіст, захисник.
 Мельник Вадим Іванович ( 1972) — Заслужений юрист України, д.ю.н., голова Бюро економічної безпеки України з 2021 року.
 Мельник Валентин Іванович ( 1968) — український педагог, тренер з підготовки учнів до олімпіад з інформатики.
 Мельник Валерій Васильович ( 1953) — український футбольний тренер.
 Мельник Валерій Іванович (1966—2017) — полковник ЗС України.
 Мельник Валерій Павлович (1970—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Мельник Василь Васильович ( ?) — капітан міліції, учасник війни на сході України, з грудня 2015 року — начальник Управління МВС у справах учасників АТО.
 Мельник Василь Гаврилович (1937—2015) — український письменник.
 Мельник Валерій Ігорович (1983—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельник Василь Іванович (псевдонім Василь Лімниченко, 1899—1949) — український священик (УГКЦ), громадський діяч, письменник, публіцист, перекладач.
 Мельник Василь Максимович (1919—1999) — полковник Збройних сил СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Мельник Василь Павлович ( 1948) — український фтизіатр, доктор медичних наук.
 Мельник Василь Романович (1986—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельник Василь Степанович (1935—1981) — радянський політичний діяч, депутат Верховної Ради СРСР X скликання.

 Мельник Віктор Анатолійович (1990—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельник Віктор Володимирович ( 1980) — український футболіст, півзахисник.
 Мельник Віктор Іванович ( 1956) — український біолог, доктор біологічних наук, професор.
 Мельник Віктор Іванович ( 1958) — український письменник.
 Мельник Віктор Іванович ( ?) — український технолог, доктор технічних наук, професор.
 Мельник Віктор Мирославович — український політолог, історик права, перекладач.
 Мельник Віктор Павлович ( 1963) — доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України
 Мельник Віра Никифорівна ( 1941) — українська сценаристка, кінознавиця.
 Мельник Віталій Петрович ( ?) — прапорщик Збройних сил України, учасник війни на сході України.

 Мельник Володимир Анатолійович ( 1979) — український футболіст, півзахисник.
 Мельник Володимир Григорович ( 1972) — старший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Володимир Кононович (1921—1970) — український письменник.
 Мельник Володимир Михайлович (1977—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельник Володимир Олександрович (1941—1997) — український літературознавець, доктор філологічних наук. Лауреат державної премії ім. Т. Г. Шевченка.
 Мельник Володимир Олександрович (1959—2011) — український державний діяч, міський голова Обухова.
 Мельник Володимир Петрович ( 1952) — український філософ, доктор філософських наук, ректор Львівського університету з 2014 року.
 Мельник В'ячеслав Олександрович (1988—2015) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.

Г 
 Мельник Геннадій Павлович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Мельник Григорій Андрійович (1909—1976) — радянський державний і партійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР IV скликання.
 Мельник Григорій Микитович (1882—1968) — український та румунський оперний співак (бас).
 Мельник Григорій Якович (1927—1990) — український письменник-гуморист.

Д 
 Мельник Джеррі (1934—2001) — канадський хокеїст, нападник.
 Мельник Дмитро Миколайович (1979) — український волейболіст сидячи.
 Мельник Дмитро Никанорович (1912—1969) — радянський державний і партійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР III—IV скликань.
 Мельник Дмитро Петрович (1989—2023) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя (посмертно).

Є 
 Мельник Євген (1959—2022) — канадський мільярдер українського походження, бізнесмен, філантроп, засновник і генеральний директор корпорації Biovail, голова Національної хокейної ліги (НХЛ) Оттава Сенаторс і АХЛ «Бельвіль Сенаторс».
 Мельник Євген Іванович ( 1956) — український політик, Народний депутат України VII скликання від ВО «Свобода».

З 
 Мельник Зіновій-Лев ( 1928) — український учений-економіст, фінансист, громадський діяч, меценат у США.

І 
 Мельник Іван Антонович ( ?) — старший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Іван Іванович (1974—2016) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельник Іван Пилипович (1912—2013) — генерал-лейтенант МВС СРСР.
 Мельник Іван Олександрович (1921—1989) — український науковець у галузі медицини.
 Мельник Іван Олександрович (1994—2017) — військовий Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Іван Ярославович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Мельник Ігор Васильович ( 1986) — український футболіст, нападник.
 Мельник Ігор Владиславович ( 1977) — український підприємець, девелопер нерухомості та громадський діяч.
 Мельник Ігор Володимирович (1952—2017) — український журналіст, письменник, громадський діяч, редактор часопису «Галицька брама».
 Мельник Ігор Миколайович ( 1983) — український футболіст, нападник.
 Мельник Ігор Петрович — кандидат медичних наук, заступник начальника–начальнику медичної частини Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ЗСУ, полковник медичної служби, заслужений лікар України.
 Мельник Ірина Василівна ( 1962) — українська акторка, Заслужена артистка України.
 Мельник Ірина Іванівна — заслужений артист України.
 Мельник Ірина Олексіївна (після одруження Мерлені Ірина Олексіївна,  1982) — українська олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу з вільної боротьби.
 Гоменюк-Мельник Ірина Остапівна (1913—1989) — майстриня українського народного декоративного розпису.

К 
 Мельник Катерина Миколаївна (після одруження Антонович-Мельник Катерина Миколаївна, 1859—1942) — українська історик, археолог.
 Мельник Кіндрат Семенович (1900—1971) — радянський військовик, генерал-лейтенант.
 Мельник Костянтин Костянтинович (1927—2014) — французький розвідник, політолог і мемуарист українського походження.
 Мельник Костянтин Павлович (єпископ Володимир,  1968) — єпископ Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП).

Л 
 Мельник Леонід Герасимович (1929—2017) — український історик.
 Мельник Леонід Григорович ( 1948) — український економіст.
 Мельник Ларрі ( 1960) — канадський хокеїст, захисник.
 Мельник Любомир ( 1948) — канадський композитор і піаніст українського походження.

М 
 Мельник Макар Михайлович (1915—1945) — український військовик, діяч УПА, лицар Золотого хреста бойової заслуги 1 класу.
 Мельник Марія Яківна (1908—1971) — українська громадська діячка, педагог.
 Мельник Матвій Леонтійович (1899 — після 1922) — підполковник армії УНР.

 Мельник Микола Андрійович — заслужений тренер України з важкої атлетики.
 Мельник Микола Васильович (1982—2015) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Микола Григорович (* 1953) — український правник, полковник у відставці, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 Мельник Микола Євтихійович ( 1943) — український політик, економіст, народний депутат України III та V скликань.
 Мельник Микола Іванович ( 1962) — український правознавець-криміналіст, суддя Конституційного Суду України.
 Мельник Микола Ілліч (1875—1954) — український природознавець, ботанік.
 Мельник Микола Матійович (псевдонім Матіїв-Мельник Микола, 1890—1947) — український письменник і журналіст.
 Мельник Микола Миколайович (1953—2013) — український льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу.
 Мельник Микола Михайлович (1918—1943) — сержант Червоної армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Мельник Микола Оксентійович ( 1927) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР VII—IX скликань.
 Мельник Микола Панасович ( 1938) — український художник, живописець.

 Мельник Михайло Васильович ( 1957) — український театральний режисер, актор, сценарист, музредактор.
 Мельник Михайло Григорович (1889—1944) — український громадський і військовий діяч.
 Мельник Михайло Григорович (1915—1969) — радянський футболіст, нападник, учасник так званого «Матчу смерті».
 Мельник Михайло Іванович (єпископ Михаїл, 1903—1955) — архієрей Українського екзархату Руської православної церкви, єпископ Дрогобицький і Самбірський.
 Мельник Михайло Ігнатович (1943) — радянський футболіст та тренер, півзахисник.
 Мельник Михайло Минович (1911—1943) — старший лейтенант Червоної армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Мельник Михайло Спиридонович (1944—1979) — український історик, поет, дисидент, учасник Української Гельсінської групи.

О 
 Мельник Олег Петрович ( 1964) — науковець і педагог, анатом, морфолог, професор, академік вищої школи.

 Мельник Олександр Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Мельник Олександр Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Мельник Олександр Борисович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Мельник Олександр Васильович ( ?) — молодший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Олександр Вікторович ( 1977) — український театральний та кіноактор.
 Мельник Олександр Володимирович
 Мельник Олександр Володимирович ( 1958) — російський кінорежисер і сценарист.
 Мельник Олександр Володимирович ( ?) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Олександр Іванович ( 1949) — український художник.
 Мельник Олександр Іванович (1985—2015) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.

 Мельник Олексій Валерійович ( ?) — підполковник Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Олексій Володимирович ( 1961) — український тренер з вільної боротьби, заслужений працівник фізичної культури та спорту України.
 Мельник Ольга Володимирівна ( 1954) — українська музикант.
 Мельник Ольга Іванівна ( 1974) — російська біатлоністка, призерка Олімпійських ігор.
 Мельник Онисим Петрович (1923—1969) — український письменник.

П 
 Мельник Павло Вікторович ( 1984) — український громадський діяч. Народний депутат України 9-го скликання.

 Мельник Петро Васильович (псевдо «Хмара», 1910—1953) — український військовий діяч, командир куреня УПА «Дзвони».
 Мельник Петро Вікторович ( ?) — старший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Петро Володимирович ( 1957) — український політик, народний депутат України III, V та VI скликань.
 Мельник Петро Іванович (псевдонім Голота Петро Іванович, 1902—1949) — український письменник, журналіст, художник.
 Мельник Петро Леонтійович (1899—1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром.
 Мельник Петро Ігорович (1962—2018) — радянський та український футболіст, півзахисник.
 Мельник Петро Миколайович ( 1943) — український поет, редактор, журналіст.
 Мельник Петро Степанович ( 1948) — український військовий лікар, очільник медичної служби ЗС України у 2006—2009 роках, генерал-майор медичної служби.
 Мельник Петро Якович (1946—1999) — український політик, народний депутат України II скликання.

Р 
 Мельник Роман Васильович (1959—2015) — український композитор-аранжувальник, звукорежисер, фаготист, педагог.

С 
 Мельник Сава Миколайович (1924—2011) — український різьбяр, майстер декоративно-прикладного мистецтва.
 Мельник Світлана Василівна ( ?) — старший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Сергій Анатолійович ( 1988) — відомий учасник шоу побачень, український футболіст, захисник.
 Мельник Сергій Анатолійович — директор державного підприємства «Преса України» (Київ), заслужений працівник промисловості України.
 Мельник Сергій Васильович (1974—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельник Сергій Григорович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мельник Сергій Іванович ( 1958) — народний депутат України II скликання, працівник сільського господарства.
 Мельник Сергій Іванович ( 1965) — народний депутат України VIII скликання, колишній Хмельницький міський голова.
 Мельник Сергій Іванович ( ?) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Сергій Миколайович ( ?) — старшина Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Сергій Миколайович — полковник юстиції; кандидат юридичних наук, заслужений працівник освіти України, лавреат Державної премії України в галузі освіти
 Мельник Сергій Олександрович ( 1984) — підполковник Державної прикордонної служби України, начальник Львівського прикордонного загону.
 Мельник Сергій Олександрович ( 1993) — український футболіст, нападник.
 Мельник Сергій Олексійович (1898—1968) — український вчений-виноградар.
 Мельник Соломія Тарасівна ( 1984) — українська акторка.
 Мельник Станіслав Анатолійович (1961—2015) — народний депутат України V, VI, VII скликань.
 Мельник Степан Кирилович (1913—1995) — український радянський історик, професор.
 Мельник Софія Валентинівна — українська програмістка, багаторазова переможниця міжнародних змагань з програмування.
 Мельник Степан Аксентійович — український літератор.

Т 
 Мельник Тарас Анатолійович ( 1961) — український математик, доктор фізико-математичних наук (2002).
 Мельник Тарас Васильович ( 1954) — український музикознавець, беззмінний директор фестивалю «Червона Рута».
 Мельник Тарас Леонідович — (нар. 1980)  — капелан Православної Церкви України, православний священик, протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського храму на Татарці (з 2015).
 Мельник Тетяна Миколаївна ( 1964) — український економіст.
 Мельник Тетяна Юріївна ( 1991) — українська легкоатлетка.
 Мельник Тимур ( 1985) — австрійський класичний скрипаль і педагог українського походження.

Ф 
 Мельник Фаїна Григорівна ( 1945) — радянська легкоатлетка, Олімпійська чемпіонка з метання диска.

Ю 
 Мельник Юджин (Євген) ( 1959) — канадський бізнесмен (фармацевтика), меценат.

 Мельник Юрій Валерійович ( ?) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Юрій Володимирович ( ?) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Юрій Ількович (1889—1919) — четар УГА.
 Мельник Юрій Миколайович ( ?) — генерал-майор Збройних сил України.
 Мельник Юрій Михайлович (1927—2013) — український науковець, дослідник-мінералог і геохімік, боєць УПА.
 Мельник Юрій Петрович ( 1931) — український геолог.
 Мельник Юрій Романович — керівник Київського академічного муніципального духового оркестру, заслужений артист України
 Мельник Юрій Федорович ( 1962) — український політик, аграрний віце-прем'єр (2005—2006), міністр аграрної політики України (2006—2010).

Я 
 Мельник Яків Васильович ( 1943) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР IX—X скликань.
 Мельник Яків Іванович (1890—1982) — організатор і керівник партизанського руху в роки Другої світової війни.
 Мельник Яків Іванович (1903—1955) — організатор сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Мельник Ярослав Володимирович ( 1980) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України, керівник департаменту Адміністрації Президента України.
 Мельник Ярослав Ігорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мельник Ярослав Йосипович ( 1959) — український і литовський прозаїк, письменник, філософ, критик.
 Мельник Ярослав Григорович ( 1960) — український професор філології, лінгвістики та славістики.
 Мельник Ярослав Миколайович (1919—1946) — український політичний і військовий діяч, провідник ОУН Карпатського краю.

Географічні об'єкти

Мельник () — село в Білорусі.

Мельник — гміна в Сім'ятицькому повіті Підляського воєводства
 Мельник — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Мельник — село в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства

Мельник () — місто в Чехії.
 Мельник () — округ у Чехії.

Див. також 
 Отаман Мельник (бронепотяг)
 Вулиця Мельника
 Мелник
 Мельники
 Мельников

Примітки

Джерела 
 СЛОВНИК.net
 Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. — Луцьк: Вежа, 2000.
 Словник української мови. — К.: Наукова думка. — т. 4.

Українські прізвища
Ремісники
Професії
Млинарство